Het 19e Europees kampioenschap badminton voor gemengde teams werd van 12 april 2008 tot en met 15 april 2008 gehouden in de Deense stad Herning. Het toernooi werd georganiseerd door Badminton Europe en Badminton Denemarken.

De titel werd met succes verdedigd door de Deense ploeg. Zij wisten in de finale het Engelse team met 3-0 te verslaan. Hiermee kwam het totaal van Deense Europese titels op 12 te staan. De Nederlandse ploeg wist wel door te dringen tot de hoogste knock-outfase maar hierin werden zij in de halve finales uitgeschakeld door de Denen. Ook in de finale om het brons wist de Nederlandse ploeg niet te winnen van de Polen.

Groepsfase

Tijdens de kampioenschappen van 2008 deden zestien landen mee en deze werden eerst in vier groepen van vier opgedeeld. Na de groepsfase gingen de groepswinnaars door naar de knock-outfase voor het Europese kampioenschap. Ook alle nummers twee, drie en vier gingen een aparte knock-outfase in. De teams speelde een verkorte wedstrijd vorm waarin slechts een gemengd dubbel, een heren dubbel, een dames dubbel, een heren single en een dames single werd gespeeld.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase 
Na de groepsfase wisten alleen de groepswinnaars zich te plaatsen voor de knock-outfase voor de Europese titel. Alle andere teams gingen nog wel door in lagere gedeeltes van het knock-outschema maar konden niet meer strijden om de Europese titel. Er werd in de knock-outfase met dezelfde wedstrijd vorm gespeeld, echter wanneer een van de partijen voortijdig drie punten heeft gewonnen werden de overige onderdelen niet meer gespeeld.

Halve finales

Derde plaats

Finale 

Badminton in 2008
Europese kampioenschappen badminton
Badminton
Sport in Herning